Vendetta steht für:

 Blutrache (Synonym)
 La Vendetta (Balzac), Roman von Honoré de Balzac aus dem Jahr 1830
 Vendetta (1919), deutscher Spielfilm des Regisseurs Georg Jacoby aus dem Jahr 1919
 Vendetta (1996), ein US-amerikanisches Action-Drama des Regisseurs George Saunders aus dem Jahr 1996
 Vendetta, Originaltitel des Spielfilms Vendetta – Das Gesetz der Gewalt von Nicholas Meyer aus dem Jahr 1999
 Vendetta (2013), ein britischer Thriller
 Vendetta (2015), ein US-amerikanischer Actionfilm
 Vendetta (2017), ein US-amerikanischer Pornospielfilm der Regisseurin Stormy Daniels aus dem Jahr 2017
 Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache (Aftermath), ein US-amerikanisches Drama aus dem Jahr 2017
 Vendetta (Album), der zweite Sampler des deutschen Plattenlabels ersguterjunge
 Vendetta (200-Album), ein Album der färöischen Punk-Band 200
 Vendetta (Band), eine deutsche Thrash-Metal-Band
 Anesthesy, eine unter dem Namen Vendetta gegründete belgische Death-/Thrash-Metal-Band
 HMAS Vendetta, der Name zweier australischer Kriegsschiffe
 Vendetta-Maske, anderer Name der Guy-Fawkes-Maske
 Vendetta, Name eines Liegerads der US-amerikanischen Firma Cruzbike (seit 2011), aktuelle Bezeichnung V20

Vendetta ist der Künstlername folgender Personen:

 David Vendetta (* 1968), französischer Musiker
 Vito Vendetta (* 1981), deutscher Rapper

Siehe auch:

 V wie Vendetta (Begriffsklärung)